

Пацултово — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пацултово — село в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства